Certamen è un vocabolo latino, derivante dal verbo certare (gareggiare), che indicava una gara, una competizione. Ha dato origine al vocabolo italiano «certame». Il vocabolo latino è utilizzato per indicare una gara (solitamente poetica) in lingua latina.

Per certamen si può intendere:
Certamen Brixiense
Certamen Ciceronianum Arpinas, che si svolge ad Arpino dal 1980
Certamen Horatianum, che si svolge a Venosa dal 1986
Certamen Latinum Capuanum, che si svolge a Santa Maria Capua Vetere dal 1998
Certamen Latinum "Giuseppe Carboni", che si svolge a Ortezzano dal 2003
Certamen Locrense, svoltosi a Gerace Marina (oggi Locri) dal 1926 al 1931
Certamen Lucretianum
Certamen Nazionale Fisico Matematico "Fabiana D'Arpa", che si svolge a Maglie dal 2001
Certamen poeticum Hoeufftianum, svoltosi ad Amsterdam dal 1844 al 1978
Certamen Sallustianum, che si svolge all'Aquila dal 2004
Certamen Senecanum
Certamen Shakespereanum, che si svolge a Verona dal 2016
Certamen Taciteum che si svolge a Terni dal 1996
Certamen Vaticanum, svoltosi a Roma dal 1951 al 2011
Certamen Nebrodeum Vincentio Consolo dicatum, che si svolge a Sant'Agata Di Militello

Altri progetti